Теплоэлектроцентраль № 4 (ТЭЦ-4):
 Балаковская ТЭЦ-4
 Кировская ТЭЦ-4
 Минская ТЭЦ-4
 Новосибирская ТЭЦ-4
 Таразская ТЭЦ-4
 Тверская ТЭЦ-4
 Уфимская ТЭЦ-4
 Хабаровская ТЭЦ-4 (строится)
 Харьковская ТЭЦ-4 (ХТЗ)
 Челябинская ТЭЦ-4

Железнодорожная станция:
 ТЭЦ-4 — в Твери.

См. также 
 ТЭЦ (значения).

Примечания